Volvo Trucks Corporation — шведская автомобилестроительная компания, один из мировых лидеров по производству тяжёлых грузовиков. В переводе с латыни «volvo» означает «я кручусь» или «я качусь». Принадлежит второму в мире по величине производителю грузовиков «Volvo Group».

Компания Volvo Trucks в 2001 году приобрела контрольный пакет грузового подразделения компании Renault (RVI), которое в 2002 году вошло в её состав под названием Renault Trucks. Президент и председатель совета директоров — Лейф Юханссон. Пост председателя правления занимает бывший глава Renault — Луи Швейцер.

История 
Компания основана в 1916 году Ассаром Габриелсоном () и Густафом Ларсоном () как дочерняя компания известного производителя подшипников SKF. В 1927 году первый серийный автомобиль выезжает за ворота завода. Уже в 1935 году Volvo обретает полную независимость от SKF.

Первый грузовик появился в начале 1928 — это был «LV ряд 1», имевший мгновенный успех, и 500 единиц были проданы до лета. Он имел 2.0 литровый двигатель с 4 цилиндрами, мощностью в 28 л. с. (21 кВт).

Деятельность 
Вольво производит преимущественно (95 %) большегрузную коммерческую технику (в классе свыше 16 тонн).
По объёмам производства Volvo Truck Corporation занимает второе место на мировом рынке. В 2006 году Volvo Trucks реализовано 105519 единиц грузовой техники.

Грузовые автомобили Volvo позиционируются производителем как безопасные и комфортные.

Глобальная международная корпорация Volvo Trucks Corporation включает в себя конструкторские и производственные центры, расположенные в Швеции, Бельгии, Бразилии и США, а также большое количество сборочных предприятий по всему миру, в одних из которых корпорация представлена в качестве соучредителя вместе с местными промышленными группами, в других — напрямую принадлежат Volvo Group.

Volvo Trucks, помимо одноимённого бренда, является ещё и владельцем таких марок производителей грузовых авто как Renault Trucks («Грузовики Рено»), Mack Truck (американский бренд) и Nissan Diesel (ныне — UD Trucks).

Volvo Trucks также являлась в своё время совладельцем известной компании-производителя грузовиков Scania, однако в соответствии с решением антимонопольного комитета Евросоюза реализовала свою долю акций этой компании на рынке.

Volvo Trucks имеют представительства и сервисные центры в более чем 130 странах мира. Свыше 1000 местных дилерских представительств в разных частях света и 1800 технических центров обеспечивают продажи и техобслуживание грузовиков.

Почти половину общего объёма продаж своей новой техники Volvo Trucks осуществляет в странах Западной Европы, свыше трети — в Америке.
На долю Восточной Европы приходится 6 % валовых продаж, однако рынок этот является на данный момент самым быстро растущим для Volvo Trucks. В России в 2006 г. было реализовано 2436 единицы большегрузной техники Volvo Trucks.

В структуре производства грузовой техники Вольво автомобилям Volvo FH принадлежит наибольшая доля, в 2006 году производителем было реализовано свыше 40 тыс. грузовиков этой серии.

Легче серии FH в нынешней линейке — грузовики Вольво серии FM, которые предназначены для перевозок на короткие и средние расстояния.
Развозные грузовики — это Volvo FL. Эти грузовые авто преимущественно служат для осуществления быстрых доставок по городу и в пригороде, вывоза бытовых отходов и предоставления других коммунальных услуг.

Несмотря на то что Volvo продала своё подразделение Volvo Car, в состав группы VOLVO входят следующие подразделения:

 Volvo Trucks (выпускает грузовые автомобили)
 Mack Trucks
 Renault Trucks
 UD Trucks
 Volvo Bussar
 Volvo Construction Equipment
 Volvo Penta
 Volvo Aero
 Volvo Financial Services

В 2008 году Volvo Trucks продала 105 952 грузовых автомобиля.

UD Trucks 
Создано в 1960 году как отделение корпорации Nissan Motor Co., специализирующееся на серийном производстве широкой гаммы грузовых автомобилей и автобусов, оснащённых исключительно дизельными двигателями. В настоящее время это часть холдинга Volvo Trucks.

Международная деятельность 
Кабины производятся в Швеции и Бельгии, а двигатели изготовляются в центральном городе Skövde. Так же имеются заводы в Швеции (Гётеборг — также Главное бюро), Бельгии, США, Бразилии, Южной Африке, Австралии, Китае, Индии и России. 

Коммерческая часть разделена на 3 подразделения — Европейское, Североамериканское и Международное, который покрывает остальную часть мира. Офисы и дилерские центры созданы в Китае, Гонконге, Тайване, Южной Корее.

Volvo Trucks в России 
Volvo Trucks стала первым иностранным производителем, осуществившим в 1974-м году поставку в СССР партии из 100 тягачей Volvo F89. Следующая партия из 150 тягачей была получена в 1976-м году. Автомобили обслуживали международные грузовые перевозки в автотранспортной фирме «Совтрансавто».

На сегодняшний день Volvo Trucks является одним из лидеров рынка коммерческого транспорта России. По статистике, каждый четвёртый грузовой автомобиль западного производства в России — это Volvo. Всего парк грузовых машин Volvo в РФ превышает 55000 единиц — лучший показатель среди иностранных грузовых брендов.

Компания Volvo располагает самой широкой сетью авторизованных сервисных станций и офисов продаж в России среди иностранных производителей коммерческой техники.

Модельный ряд Volvo Trucks: Volvo FL, Volvo FE, Volvo FM, Volvo FH, Volvo FH16. 

В 2008-м году успешно прошёл запуск новых моделей: Volvo FM, Volvo FH, Volvo FH16. 

В 2010 году на мировые рынке выпущен новый строительный грузовик Volvo FMX и новый грузовой автомобиль для региональных транспортных операций Volvo FM. С осени 2010 года начато их производство на заводе Volvo в Калуге.

Компания владеет собственными Volvo Trucks Центрами в Санкт-Петербурге, Москве и Калуге. Также свыше 13 лет действует Учебный центр Volvo для водителей и механиков.

Завод в Калуге 
 
В 2003-м году компания Volvo Trucks открыла завод по сборке грузовых автомобилей Volvo в Зеленограде «ВТС-Зеленоград». К 2008 году объём выпуска завода превысил 500 машин в год. В силу нехватки производственных площадей увеличение объёма выпускаемой продукции на заводе «ВТС-Зеленоград» не представлялось возможным. По этой причине в 2007-м году на XII экономическом форуме в Санкт-Петербурге между руководством Volvo и Калужской области было подписано инвестиционное соглашение о строительстве завода Volvo в промышленной зоне «Калуга-ЮГ». Площадь участка — 55 га. Инвестиции в проект превысили 100 млн евро. Производственные мощности завода рассчитаны на сборку 15 000 грузовых автомобилей в год. После запуска завода в Калуге площадка в Зеленограде перепрофилирована в Учебный центр Volvo.

19 января 2009 года в Калуге состоялся запуск производства грузовиков на новом заводе компании Volvo. В мае 2009 года Минпромторг РФ официально присвоил продукции ЗАО «Вольво Восток» статус отечественной. В 2014 году на заводе пущен цех сварки и покраски кабин. К 10-летнему юбилею завода в 2019 году выпущено 31727 единиц техники. В том числе в 2017 году 4665 машин, а в 2018 году 5637 машин.

На этой же площадке действует цех по сборке грузовиков Renault Trucks.

Некоторая эксплуатационно-техническая информация по моделям FH и VNL в условиях России 

 FH12 и FH16
 Это модели европейского типа среднего и крупного тоннажа соответственно. При очень приятном управлении необходимо привыкнуть к особенностям переключения скоростей. На рычаге 2 делителя и всего 4 положения. Боковой делитель переключает «половинки», передний — ряды. Любое несвоевременное переключение переднего тумблера грозит поломкой КПП. Машины известны водителям своим удобством, но есть ещё некоторые нюансы. Например абсолютно неудобные дефлекторы. Их очень сложно настроить под себя.
Ещё 1 недостаток в предохранителях. Если вы разольете какой либо напиток на торпеду то это грозит их поломкой.
 VN

 Седельный тягач капотной компоновки для американского рынка. Построен в традициях американской конструкторской школы, когда сам разработчик машины делает только раму, кабину и электрооборудование; а двигатель, трансмиссию, тормоза, большую часть навесного оборудования и седло — закупает у сторонних фирм, наравне с остальными североамериканскими производителями-конкурентами (Freightliner, Navistar, Paccar).
 
 Двигатели: Volvo, Cummins (на более старых моделях также Caterpillar и Detroit Diesel). Коробки передач бессинхронизаторного типа или роботы на их основе: Eaton-Fuller, ZF-Meritor. Прочие агрегаты трансмиссии — тех же фирм или подконтрольных им. Остальные агрегаты — десятка различных внутриамериканских узкоспециализированных компаний. Данная схема объясняется тем, что почти 100 % американских тягачей являются заказными, и поэтому собираются как конструктор из деталей, интересных заказчику.

 Унификация с моделями FH минимальна: лобовое и дверные стёкла, элементы салона. В случае использования мотора Volvo — таковой имеет собственную североамериканскую систему питания, выпуска, и безмочевинную систему очистки выхлопных газов.

 В России машина имеет своих почитателей, и возможно являются абсолютно лучшим седельным тягачом для российских условий. Ограничение на широкое распространение накладывает факт того, что автопоезд с американским седельным тягачом не проходной в Европу по причине превышения европейского габарита длины.

Сервисные центры 
Сервисные центры есть практически во всех странах мира, в одной только России их около 10 штук.

Северная Америка 
Экспансия на американский рынок началась в 1959 году, когда начались продажи капотных тягачей Volvo Titan, Volvo Viking и Volvo Starke.

Тягачи Volvo USA начинают свою традицию с 1981 года, когда Volvo AB приобрело часть американского автомобилестроителя White Motor Corp., создав совместное предприятие Volvo White Truck Corp., базирующееся в Гринсборо, штат Северная Каролина.

В 1988 году создаётся подразделение Volvo GM Heavy Truck Corp., ставшее использовать совместные разработки General Motors (GM) и Volvo в строительстве грузовиков и тягачей Volvo. В 1997 году Volvo приобретает все акции General Motors в совместном предприятии и переименовывает компанию в Volvo Trucks North America, северо-американское полноценное подразделение Volvo.

В 2001 году Volvo Trucks North America выходит из-под общего бренда Volvo AB и занимает особую позицию. Сейчас эта компания является вторым в мире производителем магистральных тягачей и лидером в области создания дизельных двигателей для тяжёлых грузовиков.

Рынки экспорта и страны производства 
Volvo Trucks продаются на рынках практически всех стран мира за исключением Китая ,Японии и ещё нескольких стран.

Полные или частичные производства кроме Швеции находятся в Италии , России, США,Бразилии и ещё нескольких странах.

Модели, производимые в прошлом

1920-е 
 Ряд 1 и 2
 Ряд 3 и 4

1930-е 
 LV66 и LV68
 LV71 и LV73
 LV75
 LV76 — LV79
 LV8 и LV9
 LV18, LV19 и LV29
 «Sharpnose»
 TVA и TVB

1940-е 
 «Roundnose»
 LV11
 TVC
 LV15 и LV24
 L29C и V

1950-е 
 L34
 L39 и L49
 L38 и Викинг L48
 TL11, TL12 и TL22
 L36 и L37
 TL31
 L42 и L43

1960-е 
 The «Laplander»
 L46, L47 и N84
 L4751 и F85
 L4851 и F86
 L4951, F88 и G88
 F82 и F83
 N86 и N88

1970-е 
 F89 и G89
 F82S и F83S
 N7, N10 и N12
 C3
 F4 и F6
 F10 и F12
 F6S
 F7
 Путешественник

1980-е 
 CH230
 
 Белый Моторный Company
 FL4 и FL6
 FL7 и FL10
 FS10
 F10, F12 и F16
 NL10 и NL12

1990-е 
 FE6 и житель Северной Америки FE7 моделирует
 FS7
 FH12 и FH16
 FL12
 ECT и Гибрид FL6
 VN и NH
 FLC
 FM7, FM10 и FM12

2000-е 
 Volvo FH
 Volvo 80
 Volvo VN
 Volvo FM9 и FM12
 Volvo FL6
 Volvo VT (основанный на VN)

Примечания

Ссылки 

 

Volvo
Производители грузовых автомобилей США
Автомобилестроительные компании Швеции
Производители грузовых автомобилей Швеции